Das Periodikum Zeitschrift für Volkskunde. Beiträge zur Kulturforschung ist eine volkskundlich-wissenschaftliche Zeitschrift und erscheint zweimal jährlich. Sie erscheint im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde und wird von Alexa Färber, Irene Götz, Gunther Hirschfelder, Thomas Schindler und Manfred Seifert herausgegeben.

Geschichte 
Die Zeitschrift für Volkskunde, von der – einschließlich ihres sachgleichen Vorläufers Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft – 90 Jahrgänge vorliegen, ist das älteste noch heute erscheinende volkskundliche Periodikum in Mitteleuropa. Es wurde 1891 in Berlin als Organ des dortigen Vereins für Volkskunde von dem Germanisten Karl Weinhold begründet, und zwar als neue Folge in 20 Jahrgängen, von Moritz Lazarus und Heymann Steinthal herausgegeben. Mit dem 39. Jahrgang 1929 wurde die Zeitschrift des Vereins für Volkskunde vom Verband deutscher Vereine für Volkskunde übernommen und (als Neue Folge) unter dem Titel Zeitschrift für Volkskunde (ZsfVk) weitergeführt. Im Jahr 1938 gab der Verband die Zeitschrift wieder ab. Drei Jahrgänge bis zur kriegsbedingten Einstellung ihres Erscheinens 1941, wurde sie von einem nationalsozialistischen Herausgeberteam betreut und dann erst 1953, nun wieder im Auftrag des Verbandes der Vereine für Volkskunde, mit dem 50. Jahrgang fortgesetzt. 1963 wechselte die institutionelle Herausgeberschaft an die Nachfolgeorganisation des Verbandes der Volkskundevereine, die deutsche Gesellschaft für Volkskunde. Seit Heft 1, 1998 (94. Jahrgang) erscheint die Zeitschrift für Volkskunde in dem Wissenschaftsverlag Waxmann und wird hier seit Heft 1, 2015 (111. Jahrgang) mit dem erweiterten Untertitel „Beiträge zur Kulturforschung“ geführt.

Inhalte 
Die Zeitschrift für Volkskunde veröffentlicht wissenschaftliche Beiträge aus allen Bereichen der Volkskunde/Europäischen Ethnologie/Empirischen Kulturwissenschaft. Die Beiträge behandeln Phänomene von Alltagskulturen europäischer Gesellschaften: dabei werden etwa Fragen nach soziokultureller Transformation und Differenzierung gestellt, Aspekte von Transnationalisierung und Migration thematisiert und historische Mikroanalysen regionaler Lebensverhältnisse und Machtstrukturen durchgeführt. Der Schwerpunkt der historischen Ausrichtung liegt auf der Gegenwart und dem 19. Jahrhundert; das zeitliche Spektrum reicht bis zur Frühen Neuzeit zurück. Zentral und verbindend ist die Perspektive auf die handelnden Menschen, deren Praktiken, Strategien und Wissensformen. Die Artikel erscheinen grundsätzlich in deutscher Sprache mit einer englischsprachigen Zusammenfassung. Tagungsberichte und ein ausführlicher Rezensionsteil runden jeden einzelnen Band ab. Dem 2. Halbjahresband ist jeweils ein Jahresinhaltsverzeichnis beigefügt. Die Beiträge der Zeitschrift sind editor-reviewed.

Weblinks 

 Webpräsenz
 dgv.de

Einzelnachweise 

Volkskundliche Zeitschrift
Fachzeitschrift (Deutschland)
Ersterscheinung 1891